České jméno Jaroslav Kvapil nese více různých osobností :

 Jaroslav Kvapil (1868–1950) – český básník a divadelník
 Jaroslav Kvapil (1892–1958) – český hudební skladatel, dirigent a pedagog
 Jaroslav Kvapil (cyklokrosař) – československý cyklokrosař